Tarragona ist der Name folgender 

Orte in Spanien:
 Tarragona, Hauptstadt der Provinz Tarragona
 Provinz Tarragona, Provinz in der Region Katalonien

auf den Philippinen:
 Tarragona (Davao Oriental), Großraumgemeinde in der Provinz Davao Oriental

Tarragona ist der Familienname folgender Personen:
 Raúl Tarragona (* 1987), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Tarragona (Schiff, 1928), deutsches Dampfschiff
 Tarragona – Ein Paradies in Flammen, deutscher Fernsehfilm
 Gimnàstic de Tarragona, der katalanischen Stadt Tarragona beheimatet
 Nou Estadi de Tarragona, das städtische Stadion der spanischen Stadt Tarragona
 Erzbistum Tarragona, eine Erzdiözese der römisch-katholischen Kirche mit Sitz in Tarragona in Katalonien
 Belagerung von Tarragona (1811), durch französische Truppen ereignete sich während der napoleonischen Kriege auf der Iberischen Halbinsel
 Camp de Tarragona, eine historische Region, aber auch aktuell eines von sieben Territorien (àmbits funcionals territorials), in der Autonomen Gemeinschaft Katalonien
 Tarragona (Weinbaugebiet), ein spanisches Weinbaugebiet